Krzysztof Majkowski (hokeista)
 Krzysztof Majkowski (polityk)